Dobruš (vitryska: Добруш) är en stad i Homels voblasts i sydöstra Belarus. Dobruš hade 18 380 invånare år 2016.

Se även 
 Städer i Homieĺs voblasć
 Belarus städer

Referenser

Externa länkar 

 Dobruš officiella webbplats

 
Städer i Homieĺs voblasć